Кипринский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шелаболихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Киприно.

Законом Алтайского края от 4 июля 2017 года № 49-ЗС Кипринский и Омутский сельсоветы были преобразованы, путём их объединения, в Кипринский сельсовет с административным центром в селе Киприно.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1726 человек, в том числе 821 мужчина и 905 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1701 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 5 населённых пунктов:
 село Киприно,
 село Новосёловка,
 село Омутское.
 село Сакмарино,
 село Селезнево.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения Шелаболихинского района